Генрі Макмастер — американський політик-республіканець. З 2015 по 2017 рр. — віце-губернатор, з 2017 р. — губернатор штату Південна Кароліна.
 Герберт МакМастер — генерал-лейтенант сухопутних військ збройних сил США. Радник 45-го Президента США Дональда Трампа з національної безпеки.
 Керін Макмастер (* 1993) — новозеландська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2016 року. Призерка Ігор Співдружності 2014 року.
 Лоїс Макмастер Буджолд — американська письменниця-фантаст.
 Сесіл Мак-Мастер (1895—1981) — південноафриканський легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор (1924).
 Вільям МакМастер Мердок (1872—1912) — шотландський моряк, був першим офіцером на борту «Титаніка».